Моккет — топоним в России.

 Моккет — упразднённый населённый пункт в Кольском районе Мурманской области. Входил в сельское поселение Тулома.
 Моккет — железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.